Лес-Планес-д’Остолес (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Гарроча. Занимает площадь 37,5 км². Население — 1727 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Las Planas
 Instituto de Estadística de Cataluña
 Web sobre Las Planas
 Primera página web de Las Planas: noticias e información
 Ràdio Les Planes, emisora municipal de Las Planas

Муниципалитеты Жироны